Damodara ist:

 ein Beiname Krishnas in der indischen Mythologie
 Vatasseri Damodara Nambudiri, indischer Astronom des 15. Jahrhunderts